Воля — бажання і здатність людини діяти у напрямі свідомо поставленої мети, долаючи внутрішні і зовнішні перешкоди.
 Воля — синонім слова свобода.
 Воля — лінкор Чорноморського флоту
 Воля — психічна функція
 Воля — поселення, яке засноване на «суворому корінні», тобто на необробленому ґрунті, із застосуванням для його нових жителів пільг для загосподарювання
 Воля — (Воля-кабель) група телекомунікаційних компаній, представлена в 20 містах України.
 Воля — українська газета, партійний орган Української соціал-демократичної партії (УСДП), виходила у Львові в 1900–1907 pp.
 Воля — тижневик суспільно-політичного та культурного життя. Виходив у Відні з червня 1919 до листопада 1921.
 Воля — український комікс.
 Олесь Воля (Міщенко Олександр Володимирович; 1952) — український письменник та журналіст, дослідник Голодомору

Населені пункти та їхні частини
 Воля — село в гміні Роґово Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Воля — село в гміні Кікул Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Воля — село в гміні Червінськ-над-Віслою Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Воля — село в гміні Медзьна Пщинського повіту Сілезького воєводства
 Воля — село в гміні Кіселіце Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Воля — село в гміні Решель Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Воля — село в гміні Козлово Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Воля — частина міста Цехоцинек у Александровському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Воля — частина міста Біла Підляська в Люблінському воєводстві
 Воля — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Воля — частина міста Бусько-Здруй в Буському повіті Свентокшиського воєводства
 Воля — частина міста Познань в Великопольському воєводстві
 Воля — частина села Явідз у гміні Спічин Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Воля — частина села Королювка в гміні Володава Володавського повіту Люблінського воєводства
 Воля — частина села Болеховиці в гміні Забежув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Воля — частина села Кошиці-Малі в гміні Тарнув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Воля — частина села Чермна в гміні Шежини Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Воля — частина села Свошова в гміні Шежини Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Воля — частина села Затока в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Воля — частина села Стара Весь у гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Воля — частина села Воякова в гміні Івкова Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Воля — частина села Вітовіце-Дольне в гміні Лососіна-Дольна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Воля — частина села Більсько в гміні Лососіна-Дольна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Воля — частина села Ловчувек у гміні Плесьна Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Воля — частина села Тарнава в гміні Лапанув Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Воля — частина села Щепановиці в гміні Плесьна Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Воля — частина села Ґабонь у гміні Старий Сонч Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Воля — частина села Ропа в гміні Ропа Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Воля — частина села Вежхославіце в гміні Вешхославіце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Воля — частина села Новий Борек у гміні Блажова Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Воля — частина села Лівча (Лувча) в гміні Наріль Любачівського повіту Підкарпатського воєводства
 Воля — частина села Явірник-Руський (Яворник-Руський) в гміні Бірча Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Воля — частина села Лукавець у гміні Великі Очі Любачівського повіту Підкарпатського воєводства
 Воля — частина села Наґошин у гміні Жиракув Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Воля — частина села Рокитниця (Рокетниця) в гміні Рокитниця Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Воля — частина села Брижава (Бжежава) в гміні Бірча Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Воля — частина села Босько (Бесько) в гміні Босько Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства
 Воля — частина села Шівсько (Шувсько) в гміні В'язівниця Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Воля — частина села Зменниця в гміні Березів Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Воля — частина села Кути (Конти) в Новий гміні Жміґруд Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Воля — частина села Болестрашичі (Болестрашице) в гміні Журавиця Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Воля — частина села Мисцова в гміні Кремпна Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Воля — частина села Пйонткова в гміні Блажова Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Воля — частина села Бистшиця в гміні Івежице Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Воля — частина села Пстронгова (Пстронґова) в гміні Чудець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Воля — частина села Камениця-Дольна в гміні Бжостек Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Воля — частина села Заборче в гміні Пшецлав Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Воля — частина села Накля в гміні Пархово Битівського повіту Поморського воєводства
 Воля — осада в гміні Пельплін Тчевського повіту Поморського воєводства
 Воля — осада в гміні Будри Венґожевського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Воля — осада в гміні Бартошице Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Воля — колишній сільський населений пункт, Домбаровський район, Оренбурзька область

Воля — село, Волинська область, Ковельський район
 Воля — село, Донецька область, Тельманівський район
 Воля — село, Львівська область, Самбірський район
 Воля — село, Львівська область, Яворівський район
 Воля — село, Миколаївська область, Арбузинський район
 Воля — село, Миколаївська область, Доманівський район
 Воля — село, Миколаївська область, Казанківський район
 Воля — село, Полтавська область, Лохвицький район
 Воля — село, Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Теребовлянський район
 Воля — вулиця у Львові

Див. також 
 Народна Воля
 Русская Воля (газета)
 Воля Любинська
 Воля Якубова
 Воля-Баранецька
 Воля-Бартатівська
 Воля-Блажівська
 Воля-Висоцька
 Воля-Гомулецька
 Воля-Добростанська
 Воля-Довголуцька
 Воля-Жовтанецька
 Воля-Задеревацька
 Воля-Ковельська
 Воля-Любитівська
 Воля-Облазницька
 Воля-Садківська
 Воля-Свійчівська
 Воля-Старицька

Примітки